

Homonyme
Gréa, village de l’extrême Nord du Cameroun

Patronyme
 Désiré-Adrien Gréa, (1787-1863), fut un avocat français
 Dom Gréa, (1828-1917), fut un ecclésiastique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme